Miejscowości w USA:
 Bucksport – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Bucksport – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Bucksport – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Horry
Gminy w USA:
 Bucksport (ang. Bucksport Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Hancock